Сан Хосе Љано Гранде има више значења:

 Сан Хосе Љано Гранде (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хосе Љано Гранде, Макина Вијеха (Тлачичука), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику